Andrzej Gawłowski (ur. 1948) – polski inżynier chemik i polityk, poseł na Sejm PRL VIII i IX kadencji
 Andrzej Gawłowski (ur. 1955) – polski polityk, poseł na Sejm RP IV kadencji
 Andrzej Gawłowski – polski naukowiec, dr hab. specjalizujący się we włókiennictwie